Lijst van klokkenstoelen in Nederland geeft een overzicht van vrijstaande klokkenstoelen in Nederland.

Klokkenstoelen als vrijstaand bouwwerk worden ingedeeld in twee typen:
 Klokkenstoel als open constructie
 Klokhuis, een dicht bouwwerk (als een huis).

Klokkenstoel
De meeste klokkenstoelen bevinden zich in de provincie Friesland.

De overige klokkenstoelen bevinden zich o.a. in:
 Groningen: De Wilp, Grijpskerk, Haren, Oldekerk, Solwerd,Doezum
 Overijssel: Giethoorn, Den Ham, Wanneperveen en IJhorst 
 Drenthe: Assen, Grolloo, Veenhuizen, Wapserveen
 Gelderland: Aalten, Arnhem, Beek (Berg en Dal), Berg en Dal, Braamt, Didam, Dieren (Gelderland)
 Noord-Holland: Schoorl, Zwaag
 Utrecht (provincie): Amersfoort, Bunnik, De Bilt, Doorn, IJsselstein, Leusden, Maarn, Maarsbergen, Maartensdijk, Utrecht, Vianen, Woerden
 Zuid-Holland: Den Bommel, Den Haag (Waalsdorpervlakte)
 Noord-Brabant: Steenbergen (Welberg)

Klokhuis

Verdwenen klokkenstoelen

Referenties 

Klokkenstoelen
Begraafplaats in Nederland